Walentynów ist der Name folgender Dörfer in Polen:
 Walentynów (Budziszewice), Dorf der Gmina Budziszewice im Powiat Tomaszowski der Woiwodschaft Łódź
 Walentynów (Iłża), Dorf der Gmina Iłża im Powiat Radomski der Woiwodschaft Masowien
 Walentynów (Jeziorzany), Dorf der Gmina Jeziorzany im Powiat Lubartowski der Woiwodschaft Lublin
 Walentynów (Kowala), Dorf der Gmina Kowala im Powiat Radomski der Woiwodschaft Masowien
 Walentynów (Krzczonów), Dorf der Gmina Krzczonów im Powiat Lubelski der Woiwodschaft Lublin
 Walentynów (Lipsko), Dorf der Gmina Lipsko im Powiat Lipski der Woiwodschaft Masowien
 Walentynów (Raszków), Dorf der Gmina Raszków in der Woiwodschaft Großpolen
 Walentynów (Zadzim), Dorf der Gmina Zadzim im Powiat Poddębicki der Woiwodschaft Łódź